KY Лебедя () — звезда, которая находится в созвездии Лебедь на расстоянии около 5153 световых лет от нас. Это одна из самых крупных звёзд, известных науке.

Характеристики 
KY Лебедя представляет собой гипергигант, радиус которого равен 1420 солнечных. Масса звезды превышает солнечную в 25 раз, а светит она в – раз ярче нашего Солнца. KY Лебедя является примером пограничной звезды; объект с меньшей светимостью уже не будет являться гипергигантом. Но при светимости в  солнечных размер оценивается в 2850 радиусов Солнца.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Лебедя
 Список наиболее массивных звёзд
 Список крупнейших звёзд

Красные гипергиганты
Звёзды M-класса